

Astronomia
3 Juno – asteroide scoperto nel 1804
Juno – missione spaziale Per lo studio del campo magnetico di Giove

Cinema
Juno – film del 2007 di Jason Reitman

Musica
Juno – titolo alternativo del singolo del 2003 dei Funeral for a Friend Juneau
Juno Award – premio di un festival musicale canadese, equivalente al Grammy
Roland Juno – sintetizzatore tastiera prodotto dalla Roland e molto usato in alcuni generi di musica elettronica
 Juno – gruppo musicale indie rock statunitense formatosi nel 1995.

Storia
Juno Beach – una delle cinque spiagge usate come attracco nello Sbarco in Normandia
Operazione Juno – operazione militare tedesca nella seconda guerra mondiale

Altro 
 Juno – genere appartenente alla famiglia delle Iridadeae.
Juno – variante del nome proprio di persona Giunone
 Juno – tempesta avvenuta nel gennaio 2015 nel Nord America

Pagine correlate 
HMS Juno